La Liga 2006-2007 a fost a 76-a ediție a La Liga. A fost câștigată de Real Madrid, fiind acesta al 30-lea titlu de campioană, iar pe locul doi clasându-se FC Barcelona. Sezonul a început pe 27 august 2006 și s-a încheiat pe 17 iunie 2007.

Stadioane

Clasament

||style="background-color:#F9F9F9;"|

||rowspan=8 style="background-color:#F9F9F9;"|

Rezultate

Premii

Trofeul Pichichi (golgheteri)
The Pichichi Trophy is awarded to the player who scores the most goals in a season.

Source: LFP

Trofeul Zamora
The Zamora Trophy is awarded to the goalkeeper with least goals to games ratio.
Last updated 17 June 2007

Pasatori

Source: ESPN Soccernet

Referințe 

Sezoane La Liga
2006 în fotbal
2007 în fotbal